Germania, római provincia, azon belül:
 Germania Superior;
 Germania Inferior;
 Welthauptstadt Germania, a Harmadik Német Birodalom tervezett fővárosa;
 Germania, Tacitus műve a germánokról;
 Germania, német szélsőjobboldali rockzenét játszó együttes;
 Germania, szlovén zenei projekt;
 Germania, Philipp Veit híres festménye;
 Germania, légitársaság
 Germánia, elképzelt nőalak, aki a német nemzetet és sajátosságait testesíti meg